O Tiro de Guerra como o entendemos tem suas origens na fundação de uma Sociedade de Propaganda do Tiro Brasileiro na Cidade de Rio Grande/RS, pelo farmacêutico Antônio Carlos Lopes em 1902, segundo BENTO.

Atualmente, os Tiros de Guerra são diretamente subordinados às Regiões Militares que os enquadram. Porém, nem sempre foi assim:

Confederação do Tiro Brasileiro;
Diretoria Geral do Tiro de Guerra, esta diretamente subordinada ao Ministério da Guerra (1808-1967), atual Comando do Exército (desde 1999), (1917); O Ministério da Guerra foi substituído pelo Ministério do Exército (1967-1999) no Governo do Presidente Costa e Silva (1967-1969);
Comandante do Exército:

"Artigo 30, inciso VI, da Estrutura Regimental do Ministério da Defesa, aprovada pelo Decreto n° 3.466, de 17 de maio de 2000, e de acordo com o que propõe o Departamento-Geral do Pessoal, ouvido o Estado-Maior do Exército. Aprova o Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar (R-138)";

Diretoria do Serviço Militar e da Reserva (atual DSM):

"Artigo 50, do R-138, CABE À DSM: I - estudar, emitir parecer e encaminhar ao Estado-Maior do Exército (EME), por intermédio do Departamento-Geral de Pessoal (DGP), os processos de criação, suspensão e extinção de TG e de Escola de Instrução Militar (EsIM); II - manter, para fins estatísticos, dados globais referentes aos instrutores e Atiradores; III - propor ao DGP a movimentação de Atiradores entre os Comandos Militares de Área; e IV - distribuir aos TG, por meio das RM, recursos orçamentários para serem aplicados no controle, na fiscalização e na instrução dos TG".

Comando de Operações Terrestre (COTER):

"Artigo 49, do R-138, a elaboração de Diretriz bienal para a instrução dos TG, que será distribuída às RM";

 Comando das Regiões Militares (Cmdo RM):

"Artigo 51, do R-138, compete às RM: I - elaborar o: a) Plano Regional de Instrução dos TG, baseado nas Diretrizes do COTER; b) Plano Regional de Inspeções dos TG; c) Programa de Atividades Extracurriculares dos TG; d) Relatório de Matrícula; e) Relatório de Inspeção e Atividades Extracurriculares; f) Relatório de Exames do CFC; e g) Relatório Anual da Instrução de Atualização de Conhecimentos dos Instrutores; II - orientar e fiscalizar o funcionamento e a instrução dos TG e exercer o controle do material a ele distribuído; III - manter a CSM a que estão vinculados os TG com as informações indispensáveis relativas a convocação, matrícula, formação de reservistas e apresentação de reservas;
IV - manter o COTER e a DSM informados das atividades dos TG, enviando-lhes, nas épocas previstas, os seguintes Relatórios: a) de Matrícula; b) de Inspeção de Atividades Extracurriculares; c) de Exames do CFC; e d) da Instrução de Atualização de Conhecimentos dos Instrutores (somente para o COTER). V - opinar sobre a criação e iniciar processos de extinção de TG; VI - suspender o funcionamento do TG, quando ocorrerem as seguintes situações: a) não atendimento ao número mínimo de matrículas; b) falta de instrutores; c) falta de apoio da Prefeitura Municipal; e d) outros motivos que o aconselhem. VII - tomar as providências necessárias para o reinício das atividades de um TG que estiver com seu funcionamento suspenso; VIII - propor a extinção do TG que, por qualquer motivo, permaneça com as atividades suspensas por 2 (dois) anos consecutivos; IX - expedir os Certificados de Reservista de 2ª Categoria e de Isenção, respectivamente, dos reservistas e isentos oriundos dos TG da RM; X - providenciar a publicação, em Boletim Regional, dos Termos de Insubmissão dos convocados designados para matrícula nos TG da RM, que se tenham tornado insubmissos; XI - propor medidas de caráter geral ou particular, no sentido de aumentar o rendimento da instrução, melhorar o estado disciplinar e incentivar o culto cívico nos TG; XII - colaborar na organização dos planos de emprego dos TG, em atividades de GLO ou decorrentes de calamidade pública; XIII - estabelecer ligações em órgãos ou entidades públicas ou privadas, visando ao funcionamento dos TG e à assistência médico-hospitalar; e XIV - autorizar a utilização das instalações dos TG, nos horários não destinados à instrução, para o funcionamento de cursos profissionalizantes e/ou atividades esportivas, cívicas ou sociais, em benefício da comunidade".

Tiro de Guerra vs R-138 e Leis do Serviço Militar

Os Tiros de Guerra desde sua criação tiveram vários R-138, mais conhecido como, o Regulamento para os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução Militar, vejamos abaixo:

Regulamentos

Decreto nº 19.694/Min G, de 1º de outubro de 1945. Aprova o Regulamento para os Tiros de Guerra;
Portaria nº 255/GB, de 8 de agosto de 1967. Aprova o Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar, R-138 (revogada) pela:
Portaria nº 1.886/Min Ex, de 20 de outubro de 1977. Aprova o Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar, R-138, (revogada) pela:
Portaria nº 587/Min Ex , de 15 de setembro de 1995. Aprova o Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar, R-138,  (revogada) pela:
Portaria nº 001/Cmt Ex, de 2 de janeiro de 2002. Aprova o Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar, R-138, (em vigor). Alterada pelas Portaria nº 891/Cmt Ex, de 10 Nov 2008 e Portaria nº 065/Cmt Ex, de 26 Jan 2012.
Portaria nº 288/Cmt Ex, de 8 de abril de 2015. Aprova as Instruções Gerais para Funcionamento das Escolas de Instrução Militar (EB 10-IG-02.012) e dá outras providências.

Leis do Serviço Militar

Decreto-Lei nº 9.500/PR, de 1946. (Lei do Serviço Militar);
Lei nº 1.200/PR, de 1950. (Lei do Serviço Militar);
Lei nº 1.585/PR, de 1952. (Lei do Serviço Militar);
Lei nº 4.027/PR, de 1961. (Lei do Serviço Militar);
Lei 4.375/PR, de 17 de agosto de 1964. (Lei do Serviço Militar) que revoga as decretos e leis do serviço militar anteriores. Nesta lei dois objetivos são alocados aos TG;
Decreto nº 57.654/PR, de 20 de janeiro de 1966. (Regulamento da Lei do Serviço Militar) haverá a regulamentação da Lei 4.375, de 17 Ago 64 (Lei do Serviço Militar);

Tiro de Guerra (TG) vs Organização Militar (OM), Unidade (U), Subunidade (SU), Subunidade Independente (SU Ind)

Definições

Organização Militar

Denominação genérica atribuída à unidade de tropa, repartição, estabelecimento, navio, base, arsenal ou qualquer outra unidade administrativa, tática ou operativa, das Forças Armadas

Unidade

Organização militar da Força Terrestre, cujo comando, chefia, direção é privativo de oficial superior, podendo ser denominada batalhão (quando da Arma de Infantaria), Regimento (quando da Arma de Cavalaria), Grupo (quando da Arma de Artilharia), Grupamento (quando da Arma de Engenharia), parque ou depósito (quando do Serviço de Intendência), batalhão, hospital (quando do Serviço de Saúde). É composta por subunidades;
Termo genérico empregado para designar um navio ou aeronave ou um grupo de navios ou aeronaves operando como um todo.

Unidade Administrativa

Organização militar que tem vida autônoma ou semi-autônoma. A Administração do Exército tem como elementos básicos e orgânicos as Unidades Administrativas (UA).
Organização encarregada, por atos legais, da gerência de patrimônio e de recursos creditícios e financeiros a ela especificamente atribuídos.

Nota: Toda UA é igual a uma OM ou a uma SU Ind, mas nem toda OM é igual a uma UA.

Subunidade

Grupamento de elementos combatentes ou de serviços, de valor companhia, esquadrão, bateria, esquadrilha etc.

Subunidade Independente

 Organização militar da Força Terrestre, com autonomia administrativa, denominada companhia (qaundo da Arma de Infantaria, Comunicações), esquadrão (qaundo da Arma de Cavalaria) ou bateria (qaundo da Arma de Artilharia), sendo considerada, para todos os efeitos, como corpo de tropa.

Corpo de Tropa

Organização militar que possui a missão principal de emprego em operaçãoes militares. Dispõe de recursos necessários à sua existência autônoma.

Tropa

 Termo coletivo que designa o pessoal de uma organização militar.

Quartel

Designação genérica atribuída ao conjunto das instalações de uma organização militar.

Definições

Organização militar

Toda Organização do Exército que possua denominação oficial e Quadro de Organização (QO) ao Quadro de Lotação de Pessoal Militar (QLPM), com respectivo Quadro de Distribuição de Efetivos (QDE).

Unidade Administrativa é a Organização Militar estruturada para o exercício de administração própria, possuindo competência para gerir bens da União e de terceiros e à qual foi concedida autonomia ou semi-autonomia administrativa.

UA autônoma é a que dispõe de organização e meios para exercer plena administração própria e tem competência para praticar todos os atos e fatos administrativos decorrentes da gestão de bens da União e de terceiros, bem como estudar, encaminhar, dar parecer e julgar direitos.

UA semi-autônoma é a que fica vinculada a uma UA autônoma para fins administrativos específicos, tendo, porém, competência para exercer, de forma autônoma, determinadas atividades administrativas.

Tiro de Guerra vs Designação Militar

Serão designados e numerados dentro de cada RM, da seguinte forma:

- os dois primeiros algarismos são indicativos da Região Militar (RM) a que pertencerem; e

- os três últimos correspondem ao número do TG ou da EsIM, exemplos: TG 23 da 6ª RM, isto é, TG 06023.
O Legislador não previu qual o sinal de pontuação deveria ser colocado entre o número da RM e o número do TG.
No "site" do Exército brasileiro a identificação dos TG, assim é feita Tiro de Guerra de Itapetinga TG/06/023 - ITAPETINGA vejamos que a barra foi usada para separar os números da RM e do TG e o espaço foi substituído também por uma barra.

Adotaremos aqui a forma: TG 06-023 ou TG 06-023 de Itapetinga/BA.

Tiro de Guerra vs Recursos orçamentários

São distribuídos aos TG para serem aplicados no controle, na fiscalização e na instrução, por meio das RM.

Tiro de Guerra vs Serviço Militar, Missão Principal, Incorporação ou Matrícula

Serviço Militar Inicial

Possibilitam a prestação do Serviço Militar Inicial dos cidadãos convocados ou voluntários a matrícula, em períodos descontínuos, em horários limitados ou com encargos limitados apenas àqueles necessários à sua formação. Os cidadãos serão incluídos no referido òrgão e matriculados, sem contudo serem incorporados.

Missão dos Atiradores

Durante o serviço militar inicial estarão aptos a desempenharem tarefas limitadas, na paz e na guerra, nos quadros de Defesa Territorial, operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), Defesa Civil e Ação Comunitária. Após o término do ano de instrução de cada cidadão eles serão classificados como reservistas de 2ª classe aptos a desempenharem tarefas limitadas, na paz e na guerra, nos quadros de Defesa Territorial, operações de Garantia da Lei e da Ordem, Defesa Civil e Ação Comunitária.

Incorporação
- Ato de inclusão do convocado ou voluntário em Organização Militar da Ativa (OMA), bem como em certos Órgãos de Formação da Reserva;

Matrícula
- Ato de admissão do convocado ou voluntário em Órgão de Formação de Reserva (OFR), bem como em certas Organizações Militares da Ativa - Escola, Centro ou Curso de Formação de militar da ativa.

Toda a avez que o convocado ou o voluntário for designado para matrícula em um Órgão de Formação de Reserva, ao qual finque vinculado para a prestação de serviço, em períodos descontínuos, em horários limitados ou com encargos limitados apenas àqueles necessários a sua formação, será incluído no referido òrgão e matriculado, sem contudo ser incorporado.

Quando o convocado ou o voluntário for matriculado em uma Escola, Centro ou Curso de Formação de militar da ativa, ou Órgão de Formação de Reserva, ao qual fique vinculado de modo permanente, independente de horário, e com os encargos inerentes às Organizações Militares da Ativa, será incluído e incorporado à referida Escola, Centro, Curso ou Órgão.

Tiro de Guerra vs Estabelecimentos de Ensino do Exército

Em Organizações Militares da Ativa (OMA)

Fonte: Site do Exército brasileiro, Wikipédia.

Em Órgãos de Formação de Reserva (OFR)

Fonte: Site do Exército brasileiro, Wikipédia.

Tiros de Guerra por Região Militar

Fonte: Site do Exército brasileiro, Wikipédia.

Tiro de Guerra vs Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx)

Com ações de cidadania, de civismo e patriotismo alimentam o complexo sistema ou rede de comunicação social do Exército - SISCOMSEx, à nível municipal.
Comumente, são os únicos representantes do Exército Brasileiro do SISCOMSEx, na sede do Tiro de Guerra.

Não é a toa, que são referenciados como "Polos de Cidadania, Civismo e Patriotismo" pelo Comando do Exército Brasileiro.

Mantê-los aonde outro elemento da Força Terrestre não está presente é muito importante para o slogan: "Braço forte, Mão amiga!

Tiros de Guerra: polos difusores de civismo, cidadania e de patriotismo

 Os Tiro de Guerra. Nos anos de Chefia do 1º Sgt Jocélio Andrade (2007-2009) foram apresentados a Sociedade itapetinguense, vários projetos importantíssimos para sua identidade cultural e patrimônio, bem como para o Tiro de Guerra 06-023 daquelas briosas Instituições:

Identidade cultural e patrimônio do Município

Projeto de Revitalização do Brasão das Armas e da Bandeira municipal do Município de Itapetinga
[[File:Proposta de Revitalização do Brasão das Armas de Itapetinga - Alfa.ogg|direita|thumb|100px|Filmete, elaborado pelo 1º Sgt Jocélio Andrade, ex-Chefe de Instrução do TG 06 - 023 (2007-2009), como Proposta de Revitalização do Brasão das Armas de Itapetinga [[File:Proposta de Revitalização da Bandeira Municipal de Itapetinga - Alfa.ogg|direita|thumb|100px|Filmete, elaborado pelo 1º Sgt Jocélio Andrade, ex-Chefe de Instrução do TG 06 - 023 (2007-2009), como Proposta de Revitalização da Bandeira de Itapetinga

Fonte: Lei nº 197, de 29 de novembro de 1967 e Projeto de Revitalização do Brasão das Armas e da Bandeira municipal do Município de Itapetinga/BA.

O Centro Digital Cidadania (CDC) do TG
O Centro Digital de Cidadania (CDC) do Tiro de Guerra 06 - 023 foi idealizado pelo ex-Chefe de Instrução, 1º Sgt Jocélio Andrade ainda quando o Diretor do TG era o prefeito Michel José Hagge Filho em seu último ano de mandato e inaugurado no primeiro ano do atual Diretor, o prefeito José Carlos Moura. Ele possui atualmente 10 (dez) microcomputadores com acesso a internet com banda larga prontos para servirem a população dos bairros: Clodoaldo Costa e adjacências.

Identidade cultural e patrimônio do TG

Projeto de Criação de Distintivo de Bolso ou Brasão Institucional para os Tiros de Guerra

 Tramitou pela cadeia de comando do CMSE (Comando Militar do Sudeste)no ano de 2010, um Projeto de Criação de Distintivo de Bolso ou Brasão Institucional para Tiro de Guerra, do 1º Sargento de Infantaria Jocélio Santiago Andrade, ex-Chefe da Instrução do TG 06-023/Itapetinga/BA. Há informações que o sargento ainda aguarda momento oportuno para novamente levar a apreciação do Comandante do Exército via cadeia de comando sua contribuição cultural para os TG. O Praça ainda é autor das seguintes obras: Projeto de Revitalização da Bandeira e do Brasão do Município de Itapetinga e Projeto de Revitalização da Bandeira e do Brasão do Município de Itororó, ambos Municípios da Bahia. Cabe lembrar que os Tiros de Guerra são polos difusores de cidadania, civismo e patriotismo. Seria uma grande conquista ehonrainstitucional para os TG e EsIm:pequenas amostras de um grande Exército, em um nobre município se a Portaria nº 530, de 22 de setembro de 1999, do Comandante do Exército, Aprova as Normas para Confecção de Distintivos das Organizações Militares os reconhecesse como OM, com o direito a ter seu próprio Distintivo de OM, como todas as demais no Exército Brasileiro.

Fonte:Projeto de Criação de Distintivo de Bolso ou Brasão Institucional para os Tiros de Guerra.

Tiro de Guerra vs  Distintivo de OM (DOM), Denominação Histórica (DH), Estandarte Histórico (EH), Distintivo Histórico (DHIS) das Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro
 Os Tiros de Guerra usam os Distintivos de OM ou Distintivo de Bolso (Brasões Institucionais) das suas respectivas Regiões Militares que os mesmos estejam diretamente subordinados, no caso do TG 06-023, o Distintivo de OM será o da 6ª Região Militar e consequentemente, eles ainda não possuem seus brasões institucionais ou distintivo de OM que lhes possibilitariam uma representação fidedigna em uniformes, sacada de seus prédios, documentação oficial, atividades de Comunicação Social estas junto à sociedade local na qual muitas vezes os TG são a única representatividade do Exército brasileiro.
Além de não ter Distintivo de OM, não há Denominação histórica, Estandarte histórico e consequentemente Distintivo histórico para os Tiros de Guerra do Brasil; possuem insígnia de OM, para representá-los, porém muito pouco para estas organizações militares que em muito representam, as tradições, costumes, feitos de seus antepassados cultivadas pelo Exército Brasileiro, único exército no mundo a ser vitorioso, em todas as guerras que participou.

TG 06-023 vs Diploma de Amigo do TG
Reconhecimento as autoridades, personalidades e cidadãos comuns, que através de suas ações e esforços cria condições para estreitarem os laços do TG com a comunidade local, ajudam no desenvolvimento físico, funcional, mostram a sociedade o valor e as contribuições dada pelo OM à cada família representada por cada Atirador:

 Sr. Espinheira, ex-Prefeito de Itapetinga;
 Sra. Kátia Espinheira, ex-Vice-Prefeita e nora do Sr. Espinheira, idealizador do TG em Itapetinga;
 Sr. Zildo Carvalho, Seu Zildo, ex-Presidente da Câmara Municipal de Itapetinga;
 Sr. João Calixto, filho do ex-Prefeito Espinheira;
 Sr. Michel José Hagge Filho, Seu Michel, ex-Prefeito e Deputado por Itapetinga.
 Sr. José Gerisvaldo, O Geri, Ex-Secretário de Esporte e Cultura Municipal de Itapetinga.

TG 06-023 vs Munícipes

Ao longo de sua história de sacrifícios, vitórias, abnegação e honra ele já formou e entregou a sociedade mais de 2.500 jovens munícipes em condições de atuar na:

Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
Defesa Territorial;
Participar da Defesa Civil e colaborar em projetos de Ação Comunitária.

Tiro de Guerra 06-023 Vs Itapetinga

Ato de Criação

Vinte quatros anos, após Itapetinga ser elevada a categoria de cidade, em 12 de dezembro de 1952, sua Câmara de Vereadores autoriza a instalação e criação do TG, no município, através da Lei Municipal nº 283, de 17 de maio de 1973. Quatro anos mais tarde, o Ministro de Estado do Exército, Exmo. Sr. General de Exército, Fernando Belfort Bethlem cria por intermédio da Portaria nº 2.237/Min Ex, de 24 de novembro de 1977, os seguintes Tiros de Guerra:

Fonte: PORTARIA Nº 2.237/Min Ex, de 24 de novembro de 1977.

CODOM - Código de Organização Militar 
O Tiro de Guerra da antiga "Capital da Pecuária do Nordeste" tem um CODOM e o mesmo é 82438.

Nova numeração

Pela Portaria nº 878/Min Ex, de 27 de março de 1979 recebe nova numeração, passando a ser conhecido no seio da sociedade itapetinguense até hoje, como TG 06-023.

Sede e Subordinação

Sediado no município de Itapetinga, Estado da Bahia é um dos 22 (vinte e dois), Tiros de Guerra subordinados diretamente à 6ª Região Militar, região composta , atualmente pelos Estados da Bahia e Sergipe.

Agro-Industrial Vs TG 06-341 ou TG 06-023

Inicialmente, instalado, em 1º de fevereiro de 1979, no Ginásio Agroindustrial de Itapetinga, onde passou a funcionar regularmente e provisoriamente, esse último localizado à Rua Jequié.

Em julho do mesmo ano, transferiu-se para a atual Sede, à Avenida Cinquentenário (antiga Avenida dos Pioneiros), s/nº, no Bairro do Primavera.

Chefe da Instrução, Instrutor, Comandante

Expressões equivalentes para determinar o militar do exército brasileiro responsável pelo seu TG, quando de sua nomeação pelo Departamento-Geral de Pessoal, em Brasília/DF, desde 2008. Ele deve se caracterizar, por:

Qualidades marcantes de caráter;
Condutas militar e civil inatacáveis;
Probidade pessoal;
Capacidade de desempenhar cargo isolado;
Ponderação;
Dedicação ao serviço, e
Aptidão para instrutor.

Quando houver mais de um militar em um TG, o instrutor mais antigo será denominado Chefe da Instrução e será o substituto eventual do Diretor do TG, no caso do TG 06-023 só há um militar, logo ele além de ser Instrutor do TG será também o Chefe da instrução.

A expressão Instrutor-Chefe não cabe para o subtenente e sargento de TG e sim, para militares responsáveis ou Instrutores-Chefes de Escolas, Centros, NPOR e CPOR.

Atualmente o Instrutor ou Chefe da Instrução é o Subtenente de Comunicações, Luiz Alberto Santana de Oliveira, tendo como atual Diretor do TG o prefeito José Carlos Moura.

Tiro de Guerra vs Distintivo de Comando

 Reconhecimento do Exército Brasileiro na forma de honraria ou condecoração, que pode ser concedida ao militar nomeado ou designado que tiver exercido efetivamente o cargo ou a função de:

I - Comandante, Chefe ou Diretor de Organização Militar (OM) valor Unidade (ou equivalente);

II - Comandante de Subunidade Independente; ou

III - Chefe da Instrução de Tiro de Guerra (TG) ou de Escola de Instrução Militar (EsIM).

Tiro de Guerra 06-023 Vs Ex-Intrutores ou Comandantes

1ª. Fonte: Galeria dos ex-Chefes da instrução presente no TG 06-023;

2ª. Fonte: http://www.dgp.eb.mil.br/

Funcionários públicos municipais vs TG
Conforme o artigo 58, do R-138 o TG receberá da prefeitura municipal, de acordo com o convênio firmado com a mesma, funcionários para auxiliar no dia a dia, na proporção de 01 (um) para cada turma de Atiradores matriculados, em cada TG.

Desde o ano de 1983, encontra-se no TG 06-023, o Sr. Nilton de Souza Barbosa, que por sua dedicação, lealdade, abnegação, espírito militar, exemplo para todos, é conhecido, merecidamente por todos como, "Cb Barbosa".

Junto com cada Militar do Exército (Chefe da instrução) que já passou por Itapetinga ele constrói e firma a história de uma das mais firmes instituição da Sociedade pedra branquense, o Tiro de Guerra 06-023.

Tiros de Guerra vs Criação e Extinção na 6ª Região Militar

Fonte: GONZALE, 2009 (1945-2004) & ANDRADE, 2012 (2005-2012).

BRASIL. Decreto nº 1.662/PR, de 20 de maio de 1937. Aprova o Regulamento de Continências, Sinais de respeito, Honras e Cerimonial Militar para o Exército e a Armada. Rio de Janeiro/DF, Senado Federal, 1937;
__.Portaria nº 8.747/Min Ex, de 31 de outubro de 1945. O Ministro de Estado da Guerra, de acordo com o Decreto-lei número 7.343, de 6 de fevereiro e com o artigo 2º, do Regulamento aprovado por Decreto n. 19.694, de 1 de outubro, ambos de 1945, resolve declarar extintos, após o término no corrente ano de instrução (1944-1945) os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução Militar em todo o território nacional, criados em virtude das Instruções de 8 de abril de 1918 para as "Sociedades de Tiro Incorporados", bem assim os oriundos do Decreto n. 243, de 18 de julho de 1935, ficando criados os Tiros de Guerra nas cidades e municípios constantes da relação anexa. Ministério da Guerra, Rio de Janeiro/RJ, 1945;
__.Lei nº 4.375/Min G, de 17 de agosto de 1964. Dispõe sobre o Lei do Serviço Militar, Ministério da Guerra, Brasília/DF, 1964;
__.Lei nº 4.754/Min G, de 18 de agosto de 1965. Retifica vários dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Ministério da Guerra, Brasília/DF, 1965;
__.Decreto nº 57.654/Min G, de 20 de janeiro de 1966. Regulamento da Lei do Serviço Militar, Ministério da Guerra, Rio de Janeiro/DF, 1966;
__.Lei nº 197, de 29 de novembro de 1967. Institui a Bandeira do Município de Itapetinga. Câmara Municipal de Itapetinga, Itapetinga/BA, 1967;
__.Lei nº 227, de 18 de junho de 1969. Institui Bandeira para o Município do Itororó. Câmara de Vereadores de Itororó, Itororó/BA, 1969;
__.Lei Municipal nº 283, de 17 de maio de 1973. Autoriza a instalação do Tiro de Guerra em Itapetinga. Câmara de Vereadores de Itapetinga, Itapetinga/BA, 1973;
__.Portaria nº 1.886/Min Ex, de 20 de outubro de 1977. O Ministro de Estado do Exército, de acordo com o art. 191, do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar) e parecer favorável do Estado-Maior do Exército, resolve: 1. Aprova o Regulamento para Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar (R-138), que com esta baixa. 2. Revogar a Portaria nº 255-GB, de 18 de agosto de 1967. Ministério do Exército, Brasília/DF, 1977;
__.Portaria nº 2.237/Min Ex, de 24 de novembro de 1977. O Ministro de Estado do Exército, de acordo com o art. 56 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar e parecer do Estado-Maior do Exército, resolve: 1. Criar, na 6ª Região Militar, os Tiros-de-Guerra seguintes: TG 06-341, no Município de Itapetinga. Ministério do Exército, Brasília/DF, 1977;
__.Portaria nº 878/Min Ex, de 27 de março de 1979. O Ministro de Estado do Exército, de acordo com o artigo 82, do Regulamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar (R-138) e parecer do Estado-Maior do Exército, resolve: 1. Dar nova numeração aos Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar, de acordo com o anexo a esta Portaria; 2. Determinar que o Estado-Maior do Exército, o Departamento Geral de Pessoal e as Regiões Militares tomem as providências decorrentes desta Portaria, em seus setores de competência. Ministério do Exército, Brasília/DF, 1979;
__.Portaria nº 793/Min Ex, de 4 de julho de 1980. Aprova as Normas para feitura das insígnias de comando, chefia ou direção, do Ministério do Exército, Brasília/DF, 1980;
__.Portaria nº 1.252/Min Ex, de 20 de novembro de 1986. Aprova o apêndice ao anexo "A" às Normas para feitura das insígnias de comando, chefia ou direção, Ministério do Exército, Brasília/DF, 1986;
__.Decreto Presidencial nº 98.820/PR, de 12 de janeiro de 1990. Aprova o Regulamento de Administração do Exército (R-3), Presidência da República, Brasília/DF, 1990;
__.Portaria nº 087/Min Ex, de 27 de fevereiro de 1998. Cria o distintivo de comando para ex-Chefes de instrução de Tiro de Guerra. Ministério do Exército, Brasília/DF, 1998;
__.Portaria nº 264/Min Ex, de 14 de maio de 1999. Normas para a preservação das tradições das organizações militares do Exército brasileiro. Comando do Exército, Brasília/DF, 1999;
__.Portaria nº 530/Cmt Ex, de 22 de setembro de 1999. Aprova as Normas para confecção de distintivos das organizações militares. Comando do Exército, Brasília/DF, 1999;
__.Portaria nº 580/Cmt Ex, de 25 de outubro de 1999. Aprova as instruções gerais para a concessão de denominações históricas, estandartes históricos e distintivos históricos às organizações militares do Exército (IG 11-01), Comando do Exército, Brasília/DF, 1999;
__.Portaria nº 001/Cmt Ex, de 2 de janeiro de 2002. Aprova o Regulamento para os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução Militar (R-138), Comando do Exército, Brasília/DF, 2002;
__.Portaria nº 055/EME, de 24 de julho de 2002. Aprova o manual de campanha (C 21-30) Abreviaturas, símbolos e convenções cartográficas, 4ª Edição, Comando do Exército, Brasília/DF, 2002;
__.Portaria nº 121/EME, de 19 de dezembro de 2003. Aprova o manual de campanha (C 20-1) - Glossário de termos e expressões para uso no Exército, 3ª Edição, Comando do Exército, Brasília/DF, 2003;
__.Portaria nº 442/Cmt Ex, de 14 de agosto de 2003. Dispõe sobre a concessão de distintivo de comando e dá outras Providências. Comando do Exército, Brasília/DF, 2003;
__.Decreto Legislativo nº 374/09, de 6 de novembro de 2009. Concede o Título de Cidadão Honorífico de Itapetinga, Estado da Bahia, ao Sr. JOCÉLIO SANTIAGO ANDRADE, e dá outras providências. Câmara Municipal de Itapetinga, Itapetinga/BA, 2009;
__.Boletim Interno nº 216, do Comando Militar do Nordeste, de 9 de dezembro de 2009. Comando Militar do Nordeste, Recife/PE, 2009;
ANDRADE, J.S. Projeto de Revitalização da Bandeira e do Brasão de Armas do Município de Itapetinga. Sem editora, Itapetinga, 2007-2009;
GONZALES, Selma Lúcia de Moura. A territorialidade militar no Brasil: os Tiros de Guerra e a estratégia da presença. 2008. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-31032009-143246/>. Acesso em: 2011-12-10;
ANDRADE, J.S. Projeto de Revitalização da Bandeira e do Brasão de Armas do Município de Itororó. Sem editora, Itororó/BA, 2009;
___.Projeto de Criação de Distintivo de Bolso ou Brasão Institucional para Tiro de Guerra. Sem editora, Campinas/SP, 2010;
CANTONI, Luciano de Souza. Tiro de Guerra: pequena amostra de um grande exército, em um nobre município, 2011. TCC. UNISUL, Campinas/SP, 2011;
http://dsm.dgp.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=146;
http://www.dgp.eb.mil.br/almq1/consulta_om_cidade.asp;
http://dsm.dgp.eb.mil.br/;
http://www.sgex.eb.mil.br/;
http://www.cdocex.eb.mil.br/;
http://www.dgo.eb.mil.br/relacao_om/relacao_om_alfa.pdf;
http://gestaodigital.hd1.com.br/crbst_6.html.
https://www.facebook.com/pages/Tiro-de-Guerrapequena-amostra-de-um-grande-Ex%C3%A9rcito-em-um-nobre-Munic%C3%ADpio/295736767205102

Ligações externas 
Página do TG 06-023 no site do Exército Brasileiro
Relação dos Tiros de Guerra subordinados ao Comando da 6ª Região Militar

Tiro de Guerra de Itapetinga
Forças armadas do Brasil na Bahia
Brasões
Genealogia
Vexilologia